Pojem Adi nebo zkratka ADI mají více významů:

Adi
Ida Christensen

Adi
vesnice Adi v Izraeli

ADI
Bainitická tvárná litina